CKB est un sigle composé des trois lettres C, K et B qui peut faire référence à :

CKB est un code qui peut faire référence à :
 Sorani, un dialecte kurde, selon le code Code ISO 639-3 ;
 Benedum Airport, à Clarksburg, en Virginie Occidentale, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code